Eulenau ist der Name folgender Orte:
 Eulenau (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eulenau (Beilrode), Ortsteil der Gemeinde Beilrode im Landkreis Nordsachsen, Sachsen